

Geografia 
 Livramento – comune nello Stato del Paraíba, Brasile
 Livramento de Nossa Senhora – comune nello Stato di Bahia, Brasile

Persone 
 António Livramento – hockeista su pista e allenatore di hockey su pista portoghese
 Fernando Livramento – ex calciatore portoghese
 Tino Livramento – calciatore inglese

Pagine correlate 
 do Livramento